La classe G peut désigner :
 la Mercedes-Benz Classe G, un véhicule tout-terrain produit par Mercedes-Benz lancé en 1979 ;
 la classe G, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits avant la Première Guerre mondiale ;
 la classe G, ou classe Beagle, une classe de destroyers de la Royal Navy construits peu avant le début de la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de destroyers de la Royal Navy construits avant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de huit destroyers commandés par la Royal Navy en 1944, puis annulés ;
 la , désignation des frégates de classe Oliver Hazard Perry au sein de la marine turque ;
 la , une classe d'embarcations de débarquement utilisées par la Marine royale suédoise et par les Forces maritimes finlandaises.